Самсо́н Камо́евич Саркися́н (; род. 8 сентября 1968, село Норапат, Октемберянский район) — бывший депутат парламента Армении.

 Учился в институте «Арарат» Армавирского района.
 С 1988 — член кооператива «Аракс», начальник производственного отдела, заместитель директора.
 С 1992 — основатель и директор ООО «Артур».
 1999—2003 — был депутатом парламента. Член постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам. Член партии НДП.

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Национального собрания Армении